Арбе́нин (женск. Арбе́нина) — русская фамилия.

Арбенин 
 Арбенин, Дмитрий Фёдорович (также Винокуров-Арбенин; 1876—1955) — русский певец, драматический артист, оперный режиссёр-постановщик.
 Арбенин, Константин Юрьевич (род. 1968) — писатель и музыкант, солист групп «Зимовье Зверей» и «Сердолик».

Арбенина 
 Арбенина, Диана Сергеевна (род. 1974) — солистка группы «Ночные снайперы».

Составные фамилии 
 Гильдебрандт-Арбенин, Николай Фёдорович (наст. фамилия Гильдебрандт; 1863—1906) — актёр Малого театра, Александринского театра.
 Гильдебрандт-Арбенина, Ольга Николаевна (1897—1980) — русская актриса, художник.
 Павлов-Арбенин, Александр Васильевич (1871—1941) — русский советский дирижёр и музыкальный деятель. Заслуженный деятель искусств РСФСР.

Псевдонимы 
 Стелла Арбенина (урождённая Стелла Зоя Уишоу; 1885—1976) — британская актриса.

Персонажи 
 Евгений Арбенин — главный герой драм М. Ю. Лермонтова «Маскарад» и «Арбенин».
 Нина Арбенина — одна из ключевых героинь драм М. Ю. Лермонтова «Маскарад» и «Арбенин».

Другое 
 «Арбенин» — название драмы в стихах «Маскарад» М. Ю. Лермонтова в её 5-й редакции.